Ioan Andone (Spălnaca, 15 de março de 1960) é um ex-futebolista e treinador romeno de futebol.

Carreira
Nascido em Spălnaca, minúscula cidade da Transilvânia, Andone teve uma carreira muito ligada ao Dínamo de Bucareste, time onde jogou entre 1983 e 1990, ano0 em que disputou sua única Copa do Mundo. Encerrou a carreira em 1993, no SC Heerenveen.

Treinador
Ainda em 1993, Andone iniciou a carreira de treinador no Studenţesc Bucureşti. Voltou ao Dínamo em 2002, deixando o comando da equipe em 2005. Desde 2009, comanda o Al-Ahli Dubai.

Seleção
Andone disputou 55 partidas pela Seleção Romena, marcando dois gols. Além da Copa de 1990, Ioan disputou a Eurocopa de 1984.

Títulos

Como jogador
Dinamo Bucareste
Campeonato Romeno: 1983-84 e 1989-90
Copa da Roménia: 1983-84, 1985-86 e 1989-90

Como treinador
Dinamo Bucareste
Campeonato Romeno: 2003-04
Copa da Roménia: 2003-04 e 2004-05
Supercopa da Roménia: 2005

CFR Cluj
Campeonato Romeno: 2007-08 e 2011-12
Copa da Roménia: 2007-08

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do SC Heerenveen
Treinadores do CFR Cluj
Treinadores do FC Dinamo București
Treinadores de futebol da Romênia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990